Quartier Nord ou  quartiers Nord font référence aux quartiers situés au nord d'une ville notamment : 
 Quartier Nord d'Avignon
 Quartier Nord Rocade à Avignon
 Quartier Nord de Bruxelles
 Quartiers nord de Marseille
 Quartiers nord d'Orléans
 Quartier Nord - Saint-Martin à Rennes

Quartiers nord est également le nom d'un groupe de rock marseillais, tirant son nom des quartiers dont ses membres sont originaires.